Groef (inkeping), een lange, smalle inkeping
 Messing-en-groefverbinding, type houtverbinding

 Groef (album), album van De Dijk

Personen
 Jan De Groef, Belgisch missionaris en bisschop
 Jean-Pierre De Groef, Belgisch politicus
 Pierre De Groef, Belgisch architect